La phase finale du Championnat d'Europe de football juniors 1963 s'est déroulée en Angleterre du 13 au .

Qualifications

Phase finale

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Demi-finales 
 Le  à Londres,  -  : 1 - 0
 Le  à Southampton,  -  : 3 - 3 a.p. (tirage au sort : qualification de l'Irlande du Nord à la pièce jetée)

Petite-finale 
 Le  à Portsmouth,  -  : 4 - 2

Finale 

1963
Football Europe moins de 19 ans
Football Europe moins de 19 ans 1963
Sport en Angleterre en 1963
Europe moins de 19 ans
Championnat Europe Football moins de 19 ans